Habsburg Eleonóra nevű személyek a Habsburg-családból:

Habsburg Eleonóra francia királyné (1498–1558), Szép Fülöp és Őrült Johanna leánya, I. Mánuel portugál király majd annak halálát követően I. Ferenc francia király felesége.
Habsburg Eleonóra mantovai hercegné (1534–1594), I. Ferdinánd császár és Jagelló Anna leánya, Gonzaga Vilmos mantovai herceg házastársa.
Habsburg Eleonóra főhercegnő (1582–1620), Stájer Károly főherceg és Bajorországi Mária Anna leánya, apáca lett.
Habsburg Eleonóra lengyel királyné (1653–1697), III. Ferdinánd császár és Gonzaga Eleonóra Magdolna leánya, Wiśniowiecki Mihály majd annak halála után V. Károly lotaringiai herceg hitvese.
Habsburg Eleonóra (1994–), ékszertervező, modell, Habsburg Károly és Thyssen–Bornemisza Franciska leánya.